Le Al Shoalah Football Club (en ), plus couramment abrégé en Al Shoalah, est un club de football saoudien fondé en 1963 et basé dans la ville d'Al Khardj.

Le club joue au Al-Shoalah Club Stadium.

Historique

Palmarès

Annexes

Lien externe 
 Résultats du club

Notes et références 

Club de football en Arabie saoudite
Club de football fondé en 1963